Peyrolles è un toponimo francese che può riferirsi a:
 Peyrolles-en-Provence – comune delle dipartimento delle Bocche del Rodano
 Peyrolles – comune francese nel dipartimento dell'Aude
 Peyrolles – comune francese nel dipartimento del Gard